Aubigne kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Aubigné, Ille-et-Vilaine, kommun, 
 Aubigné, Deux-Sèvres, kommun,